Майстришин Володимир Якович (* 1960) — народний депутат України 4-го скликання.
 Майстришин Олег Олександрович (1980—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.